

Presentación previa 
Matteo Viola fue el campeón defensor, pero decidió no participar en esta edición.

Matthew Ebden fue el nuevo campeón del torneo tras derrotar en la final al japonés Go Soeda.

Cabezas de serie 

 Matthew Ebden (Campeón)
 Blaž Kavčič (Segunda ronda, retiro)
 Go Soeda (Final)
 Bradley Klahn (Semifinales)

  James Duckworth (Primera ronda)
  Pierre-Hugues Herbert (Semifinales)
  Yūichi Sugita (Primera ronda, retiro)
  Tatsuma Ito (Cuartos de final)

Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 

 Cuadro de individuales
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Yokohama 2013